Richard II kan verwijzen naar:
historische personen
 Richard II van Engeland; (1367–1400), Koning van Engeland 
 Richard II van Normandië; (966–1027), Hertog van Normandië
toneelstuk
 Richard II; een toneelstuk van William Shakespeare